Scuola militare (Shooters) – film del 1989 diretto da Peter Yuval
Shooters – film del 2001 diretto da Dan Reed
Shooters – film del 2002 diretto da Glenn Durfort e Colin Teague
Shooters – film del 2005 diretto da James O'Regan
Shooters – film TV del 2013 diretto da Aaron Itzerott
The Shooters – gruppo musicale country

Pagine correlate 
Shooter